Чемпионат Турции по баскетболу 2011/2012 является 32 сезоном «ТКБЛ» - высшего женского баскетбольного дивизиона Турции. Чемпионом Турции в 10-й раз (7-й раз подряд) стала команда из Стамбула «Фенербахче».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа:

1) регулярный сезон — 12 команд с 22 октября 2011 года по 18 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед (1/4 финала) и до трёх побед (полуфинал и финал).

Участники 

 *– места команд в подэлитном дивизионе «ТКБ2Л»

Регулярный сезон 

Турнирная таблица

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Галатасарай
 3. Кайсери КАСКИ  
 4.  Мерсин ББ  
 5. Ботас Спор  
 6.  Самсун Баскетбол  
 7.  Сейхан Беледиспор  
 8.  Хоменд Антакья  
 9. Бешикташ  
 10.  Оптимум Тед Колейлие 
 11.  Тарсус Беледи 
 12.  Стамбульский Университет

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Бирсел Вардарли («Фенербахче») 
  Энджел МакКафтри («Фенербахче»)
  Дайана Таурази («Галатасарай») 
  Латойа Сандерс («Кайсери КАСКИ») 
  Сильвия Фаулс («Галатасарай»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт TKBL 
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол 

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Чемпионат Турции по баскетболу